

Geografia 
 Donalds – comune nella Contea di Abbeville, Carolina del Sud, Stati Uniti d'America

Persone 
 Byron Donalds – politico statunitense
 Rodney Sebastian Clark Donalds – musicista e produttore discografico panamense noto come El Chombo